Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Guangzhou International Women's Open 2013 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla šestá nasazená Tchajwanka Sie Su-wej, kterou ve druhém kole vyřadila pozdější vítězka Šuaj Čangová.

Soutěž dvouhry vyhrála čínská nenasazená hráčka Čang Šuaj, startující na divokou kartu, která ve finále zdolala americkou kvalifikantku Vaniu Kingovou ve dvou sadách . Čangová tak na okruhu WTA Tour získala premiérový singlový titul v kariéře.

Nasazení hráček 
  Sorana Cîrsteaová (1. kolo)
  Alizé Cornetová (čtvrtfinále)
  Laura Robsonová (čtvrtfinále)
  Pcheng Šuaj (2. kolo)
  Urszula Radwańská (1. kolo)
  Sie Su-wej (2. kolo)
  Varvara Lepčenková (1. kolo)
  Mónica Puigová (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Guangzhou International Women's Open
Tenis v Číně v roce 2013
WTA Tour 2013